Amerikai Egyesült Államok
 Duncanville (Alabama)
 Duncanville (Illinois)
 Duncanville (Texas)